Urbain ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Urbain (1884–1957), französischer Biologe
 Félix Urbain, französischer Radrennfahrer
 Georges Urbain (1872–1938), französischer Chemiker
 Robert Urbain (1930–2018), belgischer Politiker